Дэвид Артур Браун (; 19 июня 1967, Лос-Анджелес) — американский музыкант, вокалист, автор песен и лидер группы Brazzaville.

Жизнь и карьера 
Дэвид Артур Браун родился в Лос-Анджелесе 19 июня 1967 года. С раннего детства его привлекают путешествия. Поэтому юноша много путешествует по Азии, Южной Америке и Европе. За время своих путешествий он осваивает саксофон. С 1997 по 2000 год Дэвид играет на саксофоне в группе американского музыканта Бека. Группа приобретает довольно большую известность, музыканты часто гастролируют. Путешествия продолжаются. Однако Дэвид не хочет останавливаться на достигнутом: параллельно с гастролями и записями альбомов в своей группе, он осваивает гитару и начинает писать собственные песни.

Дэвид живёт в Барселоне и воспитывает двоих детей. Любит готовить еду, плавать и читать книги. Его любимые фильмы — «Гарольд и Мод», «Чёрный Орфей», любимый музыкант — Жорже Бен.

Есть много способов описать Дэвида Брауна: талантливый музыкант, путешественник, активист, современный «бродячий» музыкант. Сам Браун считает себя самоучкой.

В 2013 году, совместно с предпринимателем Павлом Баздыревым, основал производство студийных микрофонов «Союз», высоко ценимых во всём мире профессиональными музыкантами.

Ранние годы 
Дэвид создал группу Brazzaville в Лос-Анджелесе в конце 1997 года. Он долго думал над названием для своей новой группы. Однажды, читая газету «Лос-Анджелес Таймс» на , Дэвид заинтересовался одной из статей, в которой говорилось о гражданской войне в Республике Конго. Броский заголовок этой статьи сразу понравился Брауну и подарил новой группе название «Brazzaville», по названию столицы Конго.

Ранние годы Brazzaville (1997—2000) проходят в Лос-Анджелесе. За это время музыканты записывают и выпускают 3 полноценных альбома и принимают участие в многочисленных шоу в Лос-Анджелесе. За исключением двух выступлений на Восточном побережье США в 2002 году, Дэвид совершает небольшой тур вместе с Беком. Дэвид и Бек — старые друзья, которые познакомились некогда на сцене одной голливудской кофейни в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Brazzaville 

Первые два альбома Brazzaville, «2002» и «Somnambulista», были записаны в студии  () в Голливуде. Они были признаны такими музыкантами, как , Дэнни Франкель, Дэвид Ралик, Кенни Лайон, Джоэл Вирджел-Вирст, Джо Циммерман и многими другими.

Их третий альбом «Rouge On Pockmarked Cheeks» вышел в свет благодаря усилиям Найджела Годрича и Тони Хоффера, а также при участии Майкла Розона.

В 2003 году Дэвид переезжает в Барселону, и там приглашает в свою группу европейских музыкантов. Четвёртый студийный альбом Brazzaville «Hastings Street» (2004), был записан в Лос-Анджелесе и Барселоне и сведён в Лос-Анджелесе. Его высоко оценили музыканты Виктор Индриццо, Грег Кирстин, Эрика Гарсия, Джо Циммерман, Майк Болджер, Кенни Лайон, Дэвид Ралик и многие другие.

В ноябре 2003 года музыкантов впервые приглашают в Россию. Они отыграли два концерта: первый в Москве на сцене клуба «Б2», а второй в Санкт-Петербурге в «Red Club». Brazzaville был приглашен знаменитым критиком и писателем Артемием Троицким. Артемий впервые услышал диск Браззавиль на «Rough Trade Records» в Лондоне в 2000 году. Он начал использовать их музыку в своем радио-шоу в Москве и написал несколько обзоров о группе, тем самым закладывая фундамент популярности Brazzaville в России.

В 2005 году группу приглашают принять участие в престижном джаз-фестивале в Стамбуле. Это произошло во многом благодаря усилиям Джеймса Хакана Дедеоглу и Айлин Гунгор. Они были редакторами одного из наиболее читаемых журналов в Стамбуле. В итоге Brazzaville в течение одной недели отыграли 4 концерта в Стамбуле и один в Измире. Турция стала одной из самых посещаемых группой стран с постоянно растущим числом поклонников.

В 2006 году Brazzaville выпустил свой первый компакт-диск, полностью записанный в Барселоне. Он был назван «East L.A. Breeze», и с выходом этого альбома музыканты связывают начало европейского периода их творчества. Вершины российских хит-парадов покорило новое прочтение песни русской рок-группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» в исполнении Дэвида Брауна. В 2008 году «East L.A. Breeze» был выпущен в Европе на базе «V2 Records».

В конце 2007 году Brazzaville закончили свой седьмой студийный альбом под названием «21st Century Girl». Он был выпущен в России в феврале 2008 года, а в США и Канаде в августе 2008 года. Песня «The Clouds in Camarillo», написанная в соавторстве с близким другом Дэвида Мишей Корнеевым, исполняется дуэтом на английском и русском языках. Это рассказ о том времени, когда мать Дэвида находилась в психиатрической больнице в Камарильо (Калифорния, США).

В 2009 году Дэвид отправился в Стамбул, чтобы записать альбом с известным турецким продюсером и музыкантом Дэнисом Салианом. В результате Brazzaville выпустили альбом, который мгновенно попал в топ-20 европейских и мировых чартов.

Кроме того, в 2009 году Дэвид записал и выпустил свой первый сольный альбом под названием «Teenage Summer Days». В 2010 году Brazzaville интенсивно гастролируют. Помимо многочисленных концертов в России, Турции и на Украине, Дэвид и Кенни Лайон выступают в США. Кроме того, в августе 2010 года, Браззавиль был приглашен американским посольством в 5-недельный тур по Туркменистану, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану и Армении в качестве культурных послов США.

В 2010 году группа приняла участие в международном фестивале world music «Голос кочевников» в Бурятии.

В 2011 году музыканты выпускают новый альбом под названием «Jetlag Poetry», в который вошли 9 новых песен Brazzaville, а также кавер-версии «Moonage Daydream» Дэвида Боуи и Артура Рассела «Your Motion Says». В мае-июне 2011 года Дэвид и Кенни были приглашены Pocket Records в тур по 12 городам Китая. Ко всему прочему, Дэвид с группой всё чаще собирает своих поклонников на домашних концертах, так называемых «квартирниках». В такой атмосфере достигается более близкое общение со зрителями, которого трудно добиться на больших концертных площадках.

В 2013 году состоялось турне по России, посвященное выходу альбома Morrow bay. Тогда же появляется совместный проект музыкантов группы The Uchpochmack (основанной Земфирой), в одной из песен которого — «Любовница» («Mistress») — Дэвид впервые поет по-русски.

Дискография

Альбомы 

 2002 (South China Sea, 1998)
 Somnambulista (South China Sea, 2000)
 Rouge On Pockmarked Cheeks (South China Sea, 2002)
 Hastings Street (Zakat, 2004)
 Welcome to... Brazzaville (Web of Mimicry, 2004), (Zakat, 2005) — лучшие песни, в том числе треки с первых четырёх альбомов
 East L.A. Breeze (Zakat, 2006)
 21st Century Girl (2008)
 Brazzaville in Istanbul (2010)
 Jetlag Poetry (2011)
 Morro bay (2013)

Интервью 
 (Марина Седнева) Солист группы Brazzaville Дэвид Браун о России, смерти и роботах  // ИА «ЯРКУБ» (май 2016)

Примечания

Ссылки